Oceania
Oceania (canção)

Localidades

Jardim Oceania

Desambiguação